Spectacle Island ist der Name folgender Inseln:

in Australien:
 Spectacle Island (Hawkesbury River), New South Wales
 Spectacle Island (Port Jackson), New South Wales
 Spectacle Island (Tasmanien)

auf den Bermudas:
 Spectacle Island (Paget), im Paget Parish
 Spectacle Island (Southampton), im Southampton Parish
 Spectacle Island (Warwick), im Warwick Parish

in den Vereinigten Staaten:
 Spectacle Island (Connecticut)
 Spectacle Island (Hancock County, Maine)
 Spectacle Island (Knox County, Maine)
 Spectacle Island (Lincoln County, Maine)
 Spectacle Island (Penobscot County, Maine)
 Spectacle Island (Washington County, Maine)
 Spectacle Island (Suffolk County, Massachusetts)
 Spectacle Island (Worcester County, Massachusetts)
 Spectacle Island (New Hampshire)
 Spectacle Island (Rhode Island)